Есківель () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Адольфо Перес Есківель — аргентинський скульптор, архітектор, письменник і правозахисник
 Анісето Есківель Саенс — 8-й президент Коста-Рики
 Ассенсьйон Есківель Ібарра — 15-й президент Коста-Рики
 Ернесто Чапарро Есківель — чилійський футболіст
 Мануель Есківель — прем'єр-міністр Белізу
 Мігель Рікардо де Алава Есківель — іспанський дипломат і політик